

Крпеляни — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Крпеляни — водосховще на річці Ваг в окрузі Мартін, Жилінський край.